Тропино — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области России. Входит в состав Шагаловского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 24 гектара.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Уроженцы 
 Валентина Алексеевна Дятлова (1946—2000) — парашютистка, воспитанница Новосибирского аэроклуба, мастер спорта СССР, 7-кратная мировая рекордсменка.

Примечания 

Населённые пункты Коченёвского района